Przełęcz Południowa – przełęcz w Himalajach
 Przełęcz Południowa – przełęcz w Górach Skalistych